Sezon NHL 2008/2009 – 92 sezon gry National Hockey League, a 91 jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 4 października 2008 roku. Sezon zasadniczy zakończył się 12 kwietnia 2009 roku. Walka o Puchar Stanleya rozpoczęła się 15 kwietnia a zakończyła 12 czerwca 2009.Puchar Stanleya zdobyła drużyna Pittsburgh Penguins. 57 Mecz Gwiazd odbył się w dniu 25 stycznia 2009 w Montrealu.

Wydarzenia przedsezonowe

NHL Entry Draft 2008 

W dniach 20–21 czerwca 2008 w hali Scotiabank Place w kanadyjskim mieście Ottawa w stanie Ontario odbył się 46 draft w historii. Z numerem jeden został wybrany Kanadyjczyk Steven Stamkos przez klub Tampa Bay Lightning, z numerem drugim Kanadyjczyk Drew Doughty przez Los Angeles Kings, a z numerem trzecim Amerykanin Zach Bogosian przez Atlanta Thrashers.

Salary cap 
26 czerwca 2008 roku liga NHL poinformowała, że prognozowany pułap wynagrodzeń na sezon 2008/2009 wyniesie 56,7 mln dolarów.

Sezon regularny

NHL Winter Classic 2009 
Ponownie po inauguracji w roku 2008 odbył się 1 stycznia 2009 na otwartym stadionie mecz w ramach NHL Winter Classic. Miejscem meczu był baseballowy stadion Wrigley Field w Chicago. Zmierzyły się drużyny Chicago Blackhawks i Detroit Red Wings. Zwyciężyła drużyna z Detroit 6:4 (1:3, 3:0, 2:1).

Tabela końcowa 

 Legenda: Lp. – miejsce, M – mecze, Z – zwycięstwa, P – porażki, OT – porażki po dogrywce lub rzutach karnych, Br – bramki, Bl – bilans bramkowy, Pkt – punkty     = zwycięzca Pucharu Prezydenta     = lider dywizji,     = awans do playoff

Najlepsi zawodnicy sezonu regularnego 

Zawodnicy z pola

Bramkarze

W zestawieniu ujęto bramkarzy grających przez przynajmniej 1200 minut.

Play-off

Rozstawienie 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego 16 zespołów zapewniło sobie start w fazie play-off. Drużyna San Jose Sharks zdobywca Presidents’ Trophy uzyskała najlepszy wynik w lidze zdobywając w 82 spotkaniach 117 punktów. Była to najwyżej rozstawiona drużyna. Kolejne miejsce rozstawione uzupełnili mistrzowie dywizji: Boston Bruins, Washington Capitals, New Jersey Devils, Detroit Red Wings i Vancouver Canucks.

Konferencja Wschodnia

 Boston Bruins – mistrz Dywizji Północno-wschodniej i Konferencji Wschodniej, 116 punktów
 Washington Capitals – mistrz Dywizji Południowo-wschodniej, 108 punktów
 New Jersey Devils – mistrz Dywizji Atlantyckiej, 106 punktów
 Pittsburgh Penguins – 99 punktów (45 zwycięstw)
 Philadelphia Flyers – 99 punktów (44 zwycięstwa)
 Carolina Hurricanes – 97 punktów
 New York Rangers – 95 punktów
 Montreal Canadiens – 93 punkty*

*Montreal zakończył sezon z takim samym wynikiem jak Florida Panthers. O wyższej pozycji Montreal zadecydowała większa liczba punktów zdobytych w bezpośrednich pojedynkach.

Konferencja Zachodnia
 San Jose Sharks – mistrz Dywizji Pacyficznej i Konferencji Zachodniej, 117 punktów
 Detroit Red Wings – mistrz Dywizji Centralnej, 112 punktów
 Vancouver Canucks – mistrz Dywizji Północno-zachodniej, 100 punktów
 Chicago Blackhawks – 104 punkty
 Calgary Flames – 98 punktów
 St. Louis Blues – 92 punkty (10 punktów w bezpośrednich spotkaniach)
 Columbus Blue Jackets – 92 punkty (3 punkty w bezpośrednich spotkaniach)
 Anaheim Ducks – 91 punktów

Drzewko playoff 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpocznie się walka o mistrzostwo ligi w fazie playoff, która rozgrywana będzie w czterech rundach. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca Presidents’ Trophy (w tym wypadku San Jose Sharks) zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 2-2-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 2 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: trzeci, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Szczegółowe wyniki spotkań playoff 
Konferencja wschodnia

Konferencja zachodnia

Finał Pucharu Stanleya

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezony NHL
2008 w hokeju na lodzie
2009 w hokeju na lodzie